Osmolice Pierwsze – wieś w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim, w gminie Strzyżewice
 Osmolice Drugie – wieś w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim, w gminie Strzyżewice
 Osmolice-Kolonia – wieś w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim, w gminie Niedrzwica Duża
 Osmolice – kolonia wsi Białki Dolne, w województwie lubelskim, w powiecie ryckim, w gminie Ułęż